Opakování je opětovné vykonání nějaké činnosti nebo vícenásobný výskyt něčeho; konkrétně to může být
 Repetice v hudbě
 Opakování přenosu ve strojové komunikaci
 Selektivní opakování, jedna z konkrétních metod
 Opakování s návratem, další z konkrétních metod 
 navrácení vylosovaného prvku do osudí v kombinatorice, tj. kombinace s opakováním, permutace s opakováním a variace s opakováním
 Iterace v matematice obecně
 Trojnásobné opakování, pravidlo v šachu